Regius Professor of Greek steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Greek (Cambridge)
 Regius Professor of Greek (Trinity), Dublin
 Regius Professor of Greek (Oxford)